Rune Johansson, švedski hokejist, * 23. avgust 1920, Stockholm, Švedska, † 30. december 1998, Stockholm.

Johansson je vso svojo kariero igral za kluba AIK IF in Hammarby IF v švedski ligi. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 103 tekme.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| '''53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Hammarby IF